

Mitologia 
Maris – divinità etrusca

Persone 
Maris fu una famiglia di pittori olandesi del XIX secolo, di cui si ricordano:
Jacob Maris – maggiore esponente della Scuola dell'Aia
Matthijs – fratello di Jacob
Willem – fratello di Jacob
Willem – figlio di Jacob

Altre persone:
Bernard Maris – economista e giornalista francese
Gianfranco Maris – partigiano e politico italiano
Peter Maris – regista, produttore cinematografico e montatore greco naturalizzato statunitense
Roger Maris – giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate 
Stella Maris (disambigua)